rekordy świata
 Rekord świata (Animatrix)
 Rekord świata – polski film fabularny w reżyserii Filipa Bajona z 1977 roku